Firestarter (englisch: Brandstifter) ist:
 der Originaltitel von Feuerkind, Roman von Stephen King (1980)
 der Originaltitel von Der Feuerteufel (1984), US-amerikanische Verfilmung des Romans (1984)
 Firestarter (2022), Neuverfilmung des Romans (2022)
 Firestarter (Lied), Lied der Band The Prodigy (1996)
 Firestarter (Firewall), Tool zur Konfiguration der Netfilter-Firewall von Linux